Алексе́й Па́влович Окла́дников (, с. Константиновка, Иркутская губерния — 18 ноября 1981, Новосибирск) — советский археолог, историк, этнограф. Действительный член АН СССР с 1968 года по Отделению истории (член-корреспондент с 1964 года), заслуженный деятель науки Якутской АССР (1956), РСФСР (1957), Бурятской АССР (1968) и Таджикской ССР (1978), член-корреспондент Британской академии (1973) и Познанского университета (ПНР), иностранный член Монгольской АН (1974), почётный член Венгерской АН (1976), лауреат Сталинской премии (1950) и Государственной премии СССР (1973). Герой Социалистического Труда (1978).

Биография 

Родился в 1908 году, в селе Константиновка Верхоленского уезда Иркутской губернии, в семье сельского учителя П. С. Окладникова. С детских лет увлекался археологией, собирал по этой теме коллекцию.

6 января 1920 года на Байкале казаки атамана Семёнова казнили 31 заложника, в том числе среди погибших был отец Окладникова, служивший в то время в Иркутске прапорщиком 56-го Сибирского пехотного полка.

В 1925 году, окончив школу, Окладников поступил в Иркутский педагогический институт и занимался в кружке профессора Б. Э. Петри совместно с будущими известными учёными Г. Ф. Дебецом и М. М. Герасимовым. Уже в 1926 году вышла его первая научная работа — «Неолитические стоянки на Верхней Лене».

В 1929 году заново открыл Шишкинские писаницы. В 1934 году поступил в аспирантуру Государственной академии материальной культуры в Ленинграде. Его кандидатская диссертация «Неолитические могильники в долине р. Ангары» (1938) подводила итог археологических раскопок на Ангаре.

Во второй половине 1930-х годов работал директором иркутского краеведческого музея. Стал известен своей кампанией за сохранение Знаменского монастыря, который хотели снести для постройки зданий служб иркутского гидропорта.

В 1938—1961 годах работал в Ленинградском отделении ИИМК АН СССР. Преподавал в вузах Ленинграда и Новосибирска, руководил аспирантами. В мае 1947 года защитил в ЛГУ докторскую диссертацию «Очерки по истории Якутии от палеолита до присоединения к Русскому государству».

С 1961 года — заведующий Отделом гуманитарных исследований Института экономики Сибирского отделения АН СССР. С 1962 года — профессор и заведующий кафедрой всеобщей истории Новосибирского государственного университета.

С 1966 года — директор Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР (Новосибирск). В 1979—1981 годах возглавлял редколлегию книжной серии «Литературные памятники Сибири» Восточно-Сибирского книжного издательства (Иркутск).

Умер в 1981 году. Похоронен на Южном кладбище в Новосибирске.

Семья 
Супруга — археолог и художник В. Д. Запорожская (1910—1985); дочь — Е. А. Окладникова (род. 1951), этнограф, профессор СПбГУ.

Научная деятельность 
Основные исследования А. П. Окладникова посвящены истории первобытной культуры, палеолитического и неолитического искусства, древностям Сибири и Дальнего Востока.

В Приангарье в ходе раскопок у села Нижняя Буреть в 1936 году было открыто поселение верхнего палеолита, где найдены остатки четырёх жилищ из каменных плит, а также сделанная из кости «Палеолитическая Венера».

В 1939—1940 годах совместно с Н. А. Синельниковым и М. А. Гремяцким вёл раскопки в Средней Азии в пещере Тешик-Таш, где обнаружил останки (скелет) и стоянку неандертальского человека, доказав, что древние люди жили в глубинной Азии. За открытие стоянки каждый из учёных получил Сталинскую премию.

В 1945 году исследовал находки в заливе Симса и островах Фаддея в море Лаптевых.

Проводил археологические раскопки на побережье Охотского моря.

В 1949—1950 годах на территории Туркмении в пещере Джебел нашёл многослойный археологический памятник. Кроме слоёв эпохи мезолита, также были обнаружен памятники неолита и начала бронзового века, в том числе микролиты различной формы (асимметричные треугольники, мелкие пластины с притуплённым краем, «рогатые» трапеции). Среди других находок отмечаются керамика и обработанная кость.

В 1949 и 1960 годах вёл раскопки в Монголии.

Вторым по значимости после Тешик-Таша было открытие Улалинской стоянки древнего человека в Горно-Алтайске 5 июля 1961 года.

Неолитическая Кондонская Нефертити была найдена им в 1963 году.

Последнюю в своей жизни экспедицию летом 1981 года А. П. Окладников вновь совершил на Улалинскую стоянку. После смерти учёного было высказано мнение, что «спорные» артефакты со стоянок Улалинка, Филимошки и Кумары I являются продуктами природных сил (геофактами), а не обработанными человеком орудиями.

Им подготовлено в аспирантуре и выпущено свыше 30 учёных. Потому можно говорить о научной «школе» А. П. Окладникова.

Память 

 Пещера Окладникова на Алтае.
 Улица Окладникова в микрорайоне «Эволюция» в Иркутске.
 Имя Окладникова ранее носил Музей археологии в Хабаровске (филиал Хабаровского краевого музея)

Библиография

Исследования 
Автор 60 монографий и около 1000 статей, многие из которых переведены на немецкий, французский, испанский и японский языки. 
 Археология Северной, Центральной и Восточной Азии. — Новосибирск: Наука, 2003. — ISBN 5-02-029891-3
 Дальний Восток и скифо-сибирское культурно-историческое единство // Тезисы докладов Всесоюзной археологической конференции. — Кемерово : Кемеров. ун-т, 1979. — Древние поселения на острове Петрова // Археология Южной Сибири : межвуз. сб. науч. тр. — Кемерово, 1979. — С. 3-13. — Соавт.: Бродянский Д. Л
 Древние памятники Майхинского холма // Красное знамя. — 1966. — 5 окт. — Соавт.: Бродянский Д. Л.
 Древние шаманские изображения из Восточной Сибири // Советская археология. Т. X. 1948. С. 203—225.
 История и культура Бурятии. — Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1976.
 К истории первоначального освоения человеком Центральной Азии // Центральная Азия и Тибет: мат. к конф. — Новосибирск: Наука, 1972. C. 15—24.
 Кроуновская культура // Археология юга Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1984. С. 100—114. Соавт.: Бродянский Д. Л.
 Кроуновская культура // Информация по истории и археологии Северо-Восточной Азии. Чанчунь, 1986. № 5. С. 27—36. На кит. яз. Соавт.: Бродянский Д. Л.
 
 Культ медведя у неолитических племён Восточной Сибири // Советская археология. Т. XIV. 1950. С. 7—19.
 Многослойное поселение Майхэ I в Приморье // Археологические открытия 1967 года. — М. : Наука, 1968. — С. 155—157. — Соавт.: Бродянский Д. Л.
 Многослойное поселение Майхэ I в Приморье // Археология Сибири и Дальнего Востока. Т. 2 : Приморье. — Токио, 1982. — С. 406—407. На яп. яз. — Соавт.: Бродянский Д. Л.
 Неолит и бронзовый век Прибайкалья: в 3-х частях. — М.; Л.: АН СССР, 1950—1955.
 Неолитические памятники Ангары. — Новосибирск: Наука, 1974.
 Неолитические памятники Средней Ангары. — Новосибирск: Наука, 1975.
 Неолитические памятники Нижней Ангары. — Новосибирск: Наука, 1976.
 
 Очерки из истории западных бурят-монголов (XVII—XVIII вв.). — Л.: Соцэкгиз, 1937.
 Петроглифы Горного Алтая. — Новосибирск: Наука, 1980.
 Петроглифы Забайкалья: в 2-х частях. — Л.: Наука, 1969—1970. (В соавторстве с В. Д. Запорожской).
 Петроглифы Монголии. — Л.: Наука, 1981.
 Петроглифы Нижнего Амура. — Л.: Наука, 1971.
 Раскопки многослойного поселения у с. Кроуновка в Приморье // Археологические открытия 1968 года. — М. : Наука, 1969. — С. 208—210. — Соавт.: Бродянский Д. Л.
 Раскопки многослойного поселения с. Кроуновка в Приморье // Археология Сибири и Дальнего Востока. Т. 2 : Приморье. — Токио, 1982. — С. 400—401. — На яп. яз. — Соавт.: Бродянский Д. Л.
 Рудановское городище // Археологические открытия 1978 года. — М. : Наука, 1979. — С. 33. — Соавт.: Бродянский Д. Л.
 Тихоокеанская археология : учеб. пособие. — Владивосток, 1980. — 104 с. — (Тихоокеан. археология; вып. 1). — Соавт.: Бродянский Д. Л., Чан Су Бу.
 Южное Приморье в эпоху раннего железа : (некоторые итоги раскопок майхинского комплекса поселений) // Изв. Сиб. отд-ния АН СССР. Сер. обществ. наук. — 1968. — № 6, Дальневосточный очаг древнего земледелия // Сов. этнография. — 1969. — № 2, март — апрель. — С. 3-14. — Соавт.: Бродянский Д. Л.

Популярные работы 
 Возникновение человеческого общества. Эпоха господства первобытно-общинного строя // Всемирная история: в 10 (13) томах. Т. 1. — М.: Госполитиздат. 1955. — с. 17—128. — Соавт.: С. В. Киселев.
 Окладников А. П., Окладникова Е. А. Заселение Земли человеком. — М.: Педагогика, 1984 (в сер. «Учёные — школьнику»);
 Олень золотые рога. — Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1989. — ISBN 5-7663-0040-9
 Открытие Сибири. — М.: Молодая гвардия, 1979, 1981 (в сер. «Эврика»);
 
 
 Утро искусства. — М.; Л.: Искусство, 1967.
Статьи
 Рерих — исследователь Азии. — Сибирские огни, 1974, № 10 (совм. с Беликовым П. Ф., Маточкиным Е. П.)
 Феномен культуры малых народов Севера  // Декоративное искусство СССР. 1982. № 8. С. 23—28. (совм. с Л. Н. Гумилёвым)

Редакторские работы 
 Васильевский Р. С. Происхождение и древняя культура коряков / отв. ред. акад. А. П. Окладников. — Новосибирск: Наука, Сибирское отд-ние, 1971. — 252 с.
 Васильевский Р. С., Лавров Е. Л., Чан Су Бу. Культуры каменного века Северной Японии / Отв. ред. А. П. Окладников. — Новосибирск: Наука, Сибирское отд-ние, 1982. — 208 с.
 Воробьёв М. В. Древняя Корея: ист.-археолог. очерк / отв. ред. А. П. Окладников. — М.: ИВЛ, 1961.
 Воробьёв М. В. Древняя Япония: ист.-археолог. очерк / отв. ред. А. П. Окладников. — М.: ИВЛ, 1958.
 История Сибири с древнейших времён до наших дней: в 5-ти т. / гл. ред. А. П. Окладников, В. И. Шунков. — Л.: Наука, 1968—1969.
 Майдар Д. Памятники истории и культуры Монголии / отв. ред. А. П. Окладников. — М.: Мысль, 1981.
 Павленко Н. И. Александр Данилович Меншиков / отв. ред. А. П. Окладников. — М.: Наука, 1983. — 198 с. (3-е изд. 1989)

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1978 года академику Алексею Павловичу Окладникову за большие заслуги в области археологии и исторической науки, в подготовке научных кадров и в связи с 70-летием со дня рождения присвоено звание Героя Социалистического Труда.
 Награждён тремя орденами Ленина (1967, 1975, 1978), тремя орденами «Знак Почёта» (1945, 1947, 1954), орденом Труда (ВНР, 1974), орденом Красного Знамени (Монголия, 1978), а также медалями.
 Лауреат Сталинской премии 2-й степени (1950) и Государственной премии СССР (1973) за редактирование пятитомника «История Сибири».
 Лауреат премии имени Ф. Ф. Буссе (1959) за научно-популярную книгу «Далёкое прошлое Приморья».

Примечания

Литература 
 Ноmо Еurasicus в глубинах и пространствах истории: сборник трудов Междунар. конф., посвящ. 100-летию академика А. П. Окладникова. — СПб. : Астерион, 2008.
 Алексей Павлович Окладников. М.: Наука, 1981 (Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Сер. истории; Вып. 13)
 Борисковский П. И. Алексей Павлович Окладников // Советская археология. 1982. № 3.
 Бродянский Д. Л. А. П. Окладников и проблемы дальневосточного неолита // Проблемы древних культур Сибири : (сб. науч. ст.). Новосибирск, 1985. С. 34—37.
 Бродянский Д. Л. А. П. Окладников и современные проблемы дальневосточной археологии // Амур — дорога тысячелетий : материалы межрегион. науч. конф. — Хабаровск : ХККМ им. Н. И. Гродекова, 2006. — С. 25-27. — (5-е Гродековские чтения).
 Бродянский Д. Л. А. П. Окладников : интуиция и предвиденье // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. — М. : Ин-т археологии, 2008. — С. 193—194.
 Бродянский Д. Л. Воспоминания об учителе: (Окладников А. П.) // Природа. 1983. № 8. С. 89—93.
 Бродянский Д. Л. Эпизоды с А. П. Окладниковым // Проблемы археологии Северной, Восточной и Центральной Азии. Новосибирск, 2003. С. 12—14.
 Васильевский Р. С., Рыбаков Б. А. 70-летие академика А. П. Окладникова // Вопросы истории. 1978. № 9.
 Васильевский Р. С. Алексей Павлович Окладников // The Encyclopedia of the History of Archaeology. — N.Y., 1999. — P.567 — 580.
 Vasilievsky R.S. Aleksei Pavlovich Okladnikov // Encyclopedia of Archaeology. — Oxford, 2000. — Vol. II.
 Деревянко А. П. Алексей Павлович Окладников // Первопроходцы. М.: Молодая гвардия, 1983. (в сер. «ЖЗЛ»)
 
 Деревянко А. П., Молодин В. И., Худяков Ю. С. Значение научного наследия академика А. П. Окладникова для развития археологии Северной и Центральной Азии (К 100-летию со дня рождения) // Российская археология. 2008. № 4. С. 137—143.
 Деревянко А. П., Молодин В. И., Бойко В. И., Бауло А. В., Шуньков М. В., Новикова О. И., Асеев И. В., Васильевский Р. С., Деревянко Е. И., Кубарев В. Д., Ларичев В. Е., Медведев В. Е., Худяков Ю. С. Алексей Павлович Окладников // Археология, этнография и антропология Евразии. 2008. № 4. С. 151—152.
 Деревянко Е. И., Закстельский А. Б. Тропой далёких тысячелетий: страницы из жизни археолога и путешественника. Новосибирск, 2008.
 Исследователи Горного Алтая. Горно-Алтайск, 2002.
 К 70-летию академика А. П. Окладникова // История СССР. 1978. № 5.
 Конопацкий А. К. Прошлого великий следопыт (Академик А. П. Окладников: страницы биографии). — Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. — ISBN 5-87550-121-9
 Ларичев В. Е. Объять необъятное! (К 90-летнему юбилею академика Алексея Павловича Окладникова)  // Наука в Сибири . 1998. № 27. С. 5.
 Ларичев В. Е. Сорок лет среди сибирских древностей. Материалы к биографии академика А. П. Окладникова. Аннотированная библиография. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1970.
 Молодцов И. Человек воскрешает века // Если ты коммунист. М.: Советская Россия, 1968. С. 116—139.
 Мыльников В. П. Мой А. П. Мгновения жизни великого археолога: научные мемуары : [посвящено 110-летию со дня рождения академика А. П. Окладникова] / отв. ред. А. П. Деревянко, В. И. Молодин; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт археологии и этнографии. — Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. — 390 с. : ил., портр., цв. ил.; ISBN 978-5-7803-0287-2
 Неолит и неолитизация бассейна Японского моря : человек и исторический ландшафт : междунар. конф., посвящ. 100-летию А. П. Окладникова. — Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2008.
 
 Окладников Алексей Павлович [некролог] // Вопросы истории. 1982. № 3.
 Окладников Алексей Павлович // Академия наук СССР. Сибирское отделение. Персональный состав. 1957—1982. Новосибирск, 1982. С. 47.
 Окладников Алексей Павлович // Российская академия наук. Сибирское отделение: персональный состав / Сост. Е. Г. Водичев и др. — Новосибирск: Наука, 2007. — С. 198—199.
 Окно в неведомый мир : сб. ст. к 100-летию со дня рождения акад. Алексея Павловича Окладникова. — Новосибирск: Изд—во ИАЭТ СО РАН, 2008.
 Падерин Г. Н. В зоне неизведанных глубин. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1980.
 Памяти академика Алексея Павловича Окладникова // История СССР. 1982. № 2.
 
 Столетие великого АПЭ : К юбилею академика Алексея Павловича Окладникова : сб. науч. раб. — Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. — (Тихоокеанская археология; вып. 16)
 Формозов А. А. Как мы спорим // Человек и наука: из записей археолога . — М.: Знак, 2005. — С. 175—213
 Шатаев А. В. Великий Окладников // Земля Алтая. 2001. 30.06. № 7. С. 6.

Ссылки 
 
 Статья  в энциклопедии «Всемирная история»
 Биография  в справочнике СО РАН
 Статья  в «Энциклопедии Сибири»
 Статья  на сайте «Библиотека сибирского краеведения»
 Статья  на Новосибирском краведческом портале
 Статья  в «Иркипедии»
 Историческая справка  на сайте Архива РАН
 Биография А. П. Окладникова на сайте ГФ НГУ
 Статья «Связавший эпохи», посвящённая А. П. Окладникову 
 Таюрский В. Г. «Одеревеневшая окладниковщина» 

Выпускники вузов Иркутска
Директора музеев СССР
Историки СССР
Археологи СССР
Этнографы СССР
Востоковеды СССР
Исследователи доисторической эпохи
Исследователи Бурятии
Историки искусства СССР
Сотрудники ИИМК РАН
Сотрудники СО АН СССР
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Заслуженные деятели науки Якутской АССР
Заслуженные деятели науки Бурятской АССР
Члены-корреспонденты Британской академии
Лауреаты премии имени Ф. Ф. Буссе
Историки Сибири
Почётные члены Венгерской академии наук
Члены Академии наук МНР
Заслуженные деятели науки Таджикской ССР
Похороненные на Южном кладбище (Новосибирск)
Археологи XX века
Лауреаты премии имени С. И. Дежнёва